Лев Давидович Зайдель (псевдонимы — З—ль, Л.; Липницкий; , Поставы, Виленская губерния — после 1915) — писатель и журналист, драматург, переводчик.

Биография
Окончил еврейскую народную школу, техническое железнодорожное училище в Вильно. Его учителем был чайковец В. И. Алексеев (домашний учитель детей Льва Толстого). Взгляды Зайделя были сформированы под влиянием сочинений Н. К. Михайловского и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Печатался в «Восходе», «Уральской жизни», «Русской жизни» и других изданиях. Автор переводов, в частности Я. М. Гордина (пьеса «Мирелэ Эфрос»).

Семья 
18 сентября 1887 года в Вильне сочетался браком с прусской подданной Ревеккой Синай (1868—?).

Избранные сочинения 
Источник — электронные каталоги РНБ
 Зайдель Л. Д. Выходцы из черты оседлости : Сб. рассказов. — СПб. : А. Э. Винеке, 1910. — 141 с.
 Зайдель Л. Д. Железнодорожники. (Силуэты) / Липницкий. — Екатеринбург : П. И. Певин, 1910. — 157 с.
 Зайдель Л. Д. Ирод Великий, царь Иудейский : Ист. сцены в 5 д. Л. Зайделя. — СПб. : лит. т-ва «Екатерингоф. печ. дело», ценз. 1910. — 40 с.
 Зайдель Л. Д. На передовых позициях : Пьеса в 4 д. : (Из событий послед. войны) / Липницкий Л. Д. — Пг. : изд. журн. «Театр и искусство», [1915]. — 29 с.

Примечания

Литература 
 // Театр и искусство. — 1906. — № 52.
 Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). — СПб, 1889—1914

Ссылки 
  
  
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Умершие в XX веке
Персоны без указанного места смерти